Bataille ("battaglia" in francese) può riferirsi a:

Cinema 
 La Bataille – film del 1923 diretto da Sessue Hayakawa ed Édouard-Émile Violet
 La battaglia (La Bataille) – film del 1933 diretto da Nicolas Farkas e Victor Touriansky

Geografia 
 Francia
 Arques-la-Bataille – comune della Senna Marittima
 Bouillancourt-la-Bataille – comune della Somme
 Cantone di Castillon-la-Bataille – cantone dell'Arrondissement di Libourne
 Castillon-la-Bataille – comune della Gironda
 Ivry-la-Bataille – comune dell'Eure
 La Bataille – comune delle Deux-Sèvres
 Loigny-la-Bataille – comune dell'Eure-et-Loir
 Méry-la-Bataille – comune dell'Oise

Persone 
 Christophe Bataille – scrittore francese
 Eric Bataille – pilota motociclistico andorrano
 Frédérich Bataille – poeta, insegnante e micologo francese
 Georges Bataille – scrittore, antropologo e filosofo francese
 Henry Bataille – scrittore, poeta e pittore francese
 Jelle Bataille – calciatore belga
 Lucien Bataille – attore francese
 Nicolas Bataille – artista e artigiano francese
 Sylvia Bataille – attrice francese

Altro 
 Bataille de reines – manifestazione folcloristica della Valle d'Aosta
 Battaglia di Croix-Bataille – battaglia della Prima guerra di Vandea